Ricomincio da capo (Groundhog Day) – film del 1993 diretto da Harold Ramis.
 Ricomincio da capo (Liebe in der Warteschleife) – film per la TV del 2004 diretto da Denis Satin, remake tedesco del film del 1993.
 Ricomincio da capo – programma televisivo.